Hotel Imperial může označovat:

 Hotel Imperial (České Budějovice) – později přejmenovaný na hotel Malše
 Hotel Imperial (Karlovy Vary) – čtyřhvězdičkový hotel v Karlových Varech
 Hotel Imperial (Ostrava)
 Hotel Imperial (Praha) – pětihvězdičkový hotel s restaurací v Praze 2, Na Poříčí
 Imperial Hotel (Tokio) – hotel v Tokiu
 Hotel Imperial (Vídeň) – pětihvězdičkový hotel ve Vídni
 Hotel Imperial (film, 1927) – americký film z roku 1927
 Hotel Imperial (film, 1939) – americký film z roku 1939

Externí odkazy